Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen
Manilla (Iowa), een stad in Iowa
Manilla (rivier), een rivier in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
Manilla (touw), een soortnaam voor touwwerk, gemaakt van abaca